Адарм () — испанская мера веса; мелкий торговый и марочный вес, 16-я часть унции. В некоторых местах называется «ариенза».

Как торговый вес составляет часть «торгового фунта» (libra), а как марочный — часть кастильской «марки» (marco); в обоих случаях адарм содержит 36 гранов (grano). Вес его равен 1,79 грамма или 40 русским долям.

Литература 
 Адармъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Единицы измерения массы